Матьково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Матьково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Матьково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Матьково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.